Щиглицы — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в устье реки Каменка при впадении её в Великую в 15 км по дороге к северо-западу от Пскова и в 10 км к северу от Неёлово.

Щиглицкий рыбзавод.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района